Сабино Гранде има више значења:

 Сабино Гранде (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сабино Гранде (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сабино Гранде, Ел Кармен (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику